КНДР принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле (Франция) в пятый раз за свою историю, и завоевала одну бронзовую медаль.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 Sports-Reference.com

Страны на зимних Олимпийских играх 1992 года
1990-е годы в КНДР